Luciano De Paolis (1941-), bobeur italien ;
 Roberto De Paolis (1980-), réalisateur italien ;
 Velasio De Paolis (1935-2017), théologien et cardinal italien.

Patronyme italien